Modrý tygr může znamenat:

 maltézský tygr či modrý tygr – tygr šedomodré barvy; jedná se o hypotetické zbarvení, o kterém existují zkazky, jehož existence však (zatím) nebyla vědecky prokázána 
 Modrý tygr (film, 2012) – český film pro děti z roku 2012